Azan pode referir-se a:

 Azan ou Ázan - personagem da mitologia grega, filho de Arcas
 Adhan ou Azan - nome dado ao chamado à oração, no Islão

Ver também

Desambiguação